Поль Тунгуи (; ) — государственный, дипломатический и политический деятель Габона.

Биография 
Изучал математику во Франции. В 1983—1990 годах работал генеральным директором Института экономики и финансов Габона).

Член Габонской демократической партии. На парламентских выборах 1990 года был избран в Национальное собрание Габона от демократической партии. В том же году занял пост министра финансов, занимал кресло до марта 1994 года.

С марта 1994 года по январь 2001 года П. Тунгуи занимал пост министра горнодобывающей промышленности, энергетики и нефтедобычи. В январе 1999 года — министр водных ресурсов стране.

На парламентских выборах в 1996, 2001 и в 2006 годах получал депутатский парламентский мандат. С января 2001 года по октябрь 2008 года работал министром экономики, финансов, бюджета и приватизации.

9 октября 2008 года занял пост министра иностранных дел, сотрудничества франкоязычных стран и региональной интеграции). П. Тунгуи сохранил свою должность в правительстве премьер-министра Поля Бийоге Мба. Уволен из состава правительства в 2012 году.

Женат на Паскалин Бонго, дочери Эль-Хаджа Ома́ра Бо́нго Онди́мба.

Примечания

Ссылки 
 Gabon: Un nouveau Gouvernement

Политики Габона
Дипломаты Габона
Министры иностранных дел Габона
Министры финансов Габона
Министры энергетики Габона
Депутаты Национального собрания Габона